Valör kan syfta på:

Valör (kortspel) – rangordningen på spelkort
valör (språkvetenskap)
Valör (tidskrift) – tidskrift för konst, utgiven av Uppsala universitet
Valör  – nominellt värde för bland annat mynt, sedlar och obligationer, se Mynt- och sedelserier
Valör (färg) – grad av ljushet, färgskiftning eller ljusstyrka